Leinenweber steht für:

 eine Berufsbezeichnung, siehe Leineweber
 Louis Leinenweber (1850–1914), deutscher Lederfabrikant und Reichstagsabgeordneter

Siehe auch:
 Leinweber
 Leineweber (Begriffsklärung)